Hieronder staan alle eindstanden van de Ronde van Frankrijk 2009.

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement

Strijdlustigste renner

Uitvallers

Bronnen 
  Letour.fr, officiële website Tour de France.

Eindstanden